Арсия:
 Гора Арсия — потухший щитовой вулкан на Марсе.
 Ал-ларисия — царская гвардия в Хазарском каганате.